Sportwoche steht für wöchentlich erscheinende Sportpresseerzeugnisse:
 Sport-Woche (Österreich, 1999–2015)
 Freie Sportwoche (Leipzig, 1919–1931)
 Hannoversche Sportwoche 

Auf die Dauer einer Woche terminierte Sportveranstaltung:
 Rheinische Sportwoche
 U.I.E.-Sportwochen, Universiade der sozialistischen Staaten
 Internationale Hochschul-Sportwoche 
 Internationale naturistische Sportwoche, FKK